Conical Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Conical Peak (Montana)	
 Conical Peak (Nevada)	
 Conical Peak (Wyoming)